Каньо́н Бро́нсон (), также известный как Пеще́ры Бро́нсон () — участок парка «», расположенного в районе  (город Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Локация известна тем, что являлась и является поныне местом съёмок большого количества кинофильмов и телесериалов, преимущественно в жанрах «вестерн», «фильм ужасов» и «научная фантастика».

Описание, история 
Каньон находится в юго-западной части парка «».

В 1903 году компания Union Rock начала рыть здесь карьер, которому дала название «Браш-каньон»; он использовался для выемки щебня, используемого при строительстве улиц Лос-Анджелеса. В 1920-х годах карьер прекратил свою работу, оставив после себя характерные пещеры. Вскоре это место получило название Бронсон по имени близлежащих авеню и холма.

Скалистый карьер, испещрённый тем, что кажется входами в пещеры, создаёт отличный фон для съёмок сцен, которые должны происходить в Западной глуши, поэтому это место быстро приобрело популярность у кинематографистов соответствующих киножанров, тем более что Голливуд расположен неподалёку. Входы в пещеры обычно снимаются под углом, потому что каждая «пещера» на самом деле представляет собой довольно короткий тоннель, и его задняя стена чётко видна при прямой съёмке при хорошем освещении.

Фильмы 
 Несколько известных фильмов и сериалов, значительная часть которых была снята в каньоне Бронсон.

Кино- и телефильмы
 1932 — Я — беглый каторжник
 1932 — Белый зомби
 1933 — 
 1933 — 
 1942 — 
 1948 — Серебряная река
 1951 — 
 1951 — 
 1952 — 
 1953 — Робот-монстр
 1953 — 
 1954 — Убийцы из космоса
 1955 — День, когда Земле пришёл конец
 1955 — Побег
 1956 — Вторжение похитителей тел
 1956 — Оно захватило мир
 1956 — Искатели
 1957 — 
 1957 — Циклопы
 1957 — Атака крабов-монстров
 1957 — Монстр из Зелёного ада
 1958 — Земля против паука
 1958 — 
 1959 — Невидимые захватчики
 1959 — 
 1962 — 
 1962 — Скачи по горам
 1965 — 
 1966 — Бэтмен
 1977 — Белый бизон
 1980 — Поднять «Титаник»
 1981 — 
 1982 — Меч и колдун
 1984 — Бегство от сна
 1986 — Столкновение
 1991 — Звёздный путь 6: Неоткрытая страна
 1992 — Армия тьмы
 1997 — Джордж из джунглей
 2001 — 
 2002 — Лихорадка
 2002 — Царь скорпионов
 2003 — 
 2004 — Дрожь земли 4: Легенда начинается
 2007 — Война динозавров
 2009 — Принцесса Марса
 2010 — Гибель титанов
 2016 — Да здравствует Цезарь!
 2017 — Ловушка времени
 2018 — Под Сильвер-Лэйк
 2020 — Зависнуть в Палм-Спрингс

Киносериалы
 1934 — 
 1935 — 
 1936 — Флэш Гордон
 1937 — 
 1941 — Приключения Капитана Марвела
 1950 — Атомный Человек против Супермена

Телесериалы
 1949—1957 — 
 1954—1959 — 
 1955—1975 — Дымок из ствола
 1957—1960 — 
 1957—1963 — 
 1958—1961 — 
 1959—1965 — Сыромятная плеть
 1959—1973 — Бонанза
 1962—1971 — 
 1966—1968 — Бэтмен — штаб Бэтмена, его 
 1971—1973 — 
 1974—1983 — Маленький домик в прериях
 1983—1987 — Команда «А»
 1993—1994 — Приключения Бриско Каунти — младшего

Видеоклипы
 2005 — Friend or Foe группы «Тату»
 2019 —  группы «5 Seconds of Summer»

См. также 
  — часть хребта  (округ Лос-Анджелес); также популярная киносъёмочная локация.
 Список пещер США

Примечания 

География Лос-Анджелеса
Достопримечательности Лос-Анджелеса
Каньоны США
Пещеры США
Кинематограф США